Monte San Giorgio – montagna del Canton Ticino (Svizzera)
Monte San Giorgio – sito fossilifero del Triassico medio, Patrimonio mondiale UNESCO, situato al confine tra Italia e Svizzera
Monte San Giorgio – montagna delle Alpi Cozie